O Campeonato Chileno de Futebol de Segunda Divisão de 2015-16 (oficialmente Campeonato Nacional Scotiabank de Primera B del Fútbol Profesional 2015-16) foi a 66ª edição do campeonato do futebol do Chile, segunda divisão, no formato "Primera B". Os 16 clubes jogam em turno ("Apertura") e returno ("Clausura"). O campeão - melhor colocado na tabela geral - é promovido para o Campeonato Chileno de Futebol de 2016 Apertura. Os dois melhores de cada torneio (Ida-Apertura e Volta-Clausura) iriam para uma ligilla (torneo reducido), onde sairia a outra vaga. O último colocado era rebaixado para a Segunda División Profesional de 2016-17, terceiro escalão chileno.

Participantes

Campeão

Campeonato Chileno de Futebol - Segunda Divisão
Desporto no Chile em 2015
2015 no futebol
Desporto no Chile em 2016
2016 no futebol